Влади́мир Луце́нко:
 Луценко, Владимир Васильевич (род. 1948) — деятель советских спецслужб.
 Луценко, Владимир Владимирович (род. 1972) — украинский футболист, полузащитник.